Zelioni (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Zelioni (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia